Европско првенство у фудбалу 2000. је било 11. по реду европско фудбалско првенство за мушкарце, које је одржано од 10. јуна до 2. јула у Белгији и Холандији, што је било први пут да две државе организују Европско првенство. Титулу европског првака је понела Француска, која је у финалу савладала Италију са 2:1. 

Најбољим играчем првенства проглашен је Француз Зинедин Зидан, док су најбољи стрелци били Србин Саво Милошевић и Холанђанин Патрик Клајверт са 5 постигнутих голова.

Избор домаћина 
Белгија и Холандија су изабране за домаћине Европског првенства 2000. године од стране Извршног комитета УЕФЕ на митингу у Женеви 14. јула 1995.

Квалификације 

Жреб за квалификације одржан је 18. јануара 1998. у Генту, Белгија. На жребу су се нашла имена 49 репрезентације која се борила за 14 места која су водила на првенство. Репрезентације домаћина, Белгија и Холандија, имале су директан пласман на првенство. Репрезентације које су играле квалификације разврстане су у девет квалификационих група. 

Квалификације су почеле у септембру 1998, а завршене су у новембру 1999. Након завршетка такмичења по групама октобра 1999, девет победника група изборило је пласман на првенство Европе, као и најбоља другопласирана репрезентација. Преосталих осам репрезентација које су такмичење завршиле на другом месту у својим групама играло је мечеве баража за преостала четири места.

Квалификоване репрезентације 

11 од 16 земаља које су се квалификовале за првенство 1996. године, квалификовале су се и за првенство 2000. године. 

Норвешка и Словенија су наступиле по први пут на Европском првенству. Шведска се квалификовала након што је прескочила првенство 1996. године, док су се Белгија и Југославија (први пут као СР Југославија) квалификовале по први пут после 1984. године.

 Напомене:
 <div id="1">1 Подебљана година означава првака у тој години
 <div id="2">2 Коса година означава домаћина у тој години
 <div id="3">3 као Чехословачка
 <div id="4">4 као Западна Немачка
 <div id="5">5 као Југославија

Стадиони 
Европско првенство 2000. се играло на осам стадиона у осам градова двеју земаља домаћина (по четири стадиона у свакој).

Жреб 
Жреб за завршни турнир је одржан 12. децембра 1999.

Такмичење по групама 

Сатница одигравања утакмица је по средњоевропском времену (-{CET}-).

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Елиминациона фаза

Четвртфинале

Полуфинале

Финале

Коначни пласман учесника

Референце

Спољашње везе 

 Европско првенство 2000. на -{uefa.com}-

 
2000
Фудбал у Белгији
Фудбал у Холандији
Сезона 1999/00. у УЕФА такмичењима